Hay je lahko:

Priimek 
 Jeffrey Batters Home-Hay, kanadski častnik

Geografski pojem 
 Hay (reka v Kanadi)
 Hay (reka v Avstraliji)